Soulange-Bodin peut faire référence à :

Patronymes 
 Abbé Soulange-Bodin, abbé français fondateur de Notre-Dame du Travail
 Alice Soulange-Bodin, chef de la croix rouge française
 André Soulange-Bodin, ministre plénipotentiaire français et père d'Henry Soulange-Bodin et Roger Soulange-Bodin
 Étienne Soulange-Bodin, botaniste et diplomate français
 Roger Soulange-Bodin, chef de réseau de la résistance
 Henry Soulange-Bodin, historien spécialiste des châteaux de France

Divers 
Liste des abréviations d'auteur en taxinomie végétale/Liste classée par patronyme
Voies de Paris : Rue de l'Abbé-Soulange-Bodin

Voir aussi 
Magnolia ×soulangeana

Homonymie de patronyme